Ramón Méndez puede referirse a:

 Ramón Méndez (1829-1867), un militar mexicano.
 Ramón Méndez (1867-1932), , abogado argentino que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia.
 Ramón Méndez (1983), traductor, periodista y académico español.